Die Saison 2012/13 der Bremen-Liga war die 66. Spielzeit der Fußball-Bremen-Liga und die 19. als fünfthöchste Spielklasse in Deutschland. Die Saison begann am 31. August 2012 und endete mit dem letzten Spieltag am 25. Mai 2013. Die Meisterschaft sicherte sich die dritte Mannschaft von Werder Bremen mit drei Punkten Vorsprung auf den Bremer SV. Da Werder Bremen aufgrund der geltenden Regularien für die Zulassung zur Regionalliga als dritte Mannschaft eines Vereins nicht die Berechtigung besaß, in die Regionalliga aufzusteigen, vertrat der fünftplatzierte Brinkumer SV die Bremen-Liga in den Spielen um den Aufstieg in die Regionalliga Nord. Dort verpasste die Mannschaft den Aufstieg.

Die Abstiegsränge belegten zunächst OT Bremen und der SC Lehe-Spaden. Der TSV Wulsdorf konnte nach der Winterpause keine Mannschaft mehr stellen und trat daher nicht an. Da ein Zurückziehen aus dem laufenden Spielbetrieb jedoch nicht möglich war, blieben die bereits ausgetragenen Partien der Wulsdorfer noch drei Spieltage in der Wertung, ehe die Mannschaft nach drei abgesagten Spielen – gemäß den Verbandsstatuten – ausgeschlossen wurde und als erster Absteiger feststand. Da der Regionalliga-Absteiger FC Oberneuland in der Saison 2013/14 in der Landesliga Bremen startete, schaffte OT Bremen nachträglich den Klassenerhalt.

Aus der Landesliga Bremen stiegen der SV Grohn und der VfL 07 Bremen auf.

Der Torschützenkönig wurde Iman Bi-Ria vom Bremer SV mit 44 Treffern.

Auf- und Abstiegsregelung 
 Aufstieg in die Regionalliga Nord
Für den Aufstieg in die Regionalliga Nord ist der Meister für die Teilnahme an den Aufstiegsspielen mit den Meistern der Schleswig-Holstein-Liga und Oberliga Hamburg sowie dem Vizemeister der Oberliga Niedersachsen sportlich qualifiziert.
 Abstieg aus der Bremen-Liga
Die beiden Mannschaften auf den Plätzen 15 und 16 der Bremen-Liga steigen am Ende der Saison in die Landesliga Bremen ab. In Abhängigkeit von der Anzahl der Absteiger aus der Regionalliga Nord aus dem Bremer Fußball-Verband sowie der Aufsteiger in die Regionalliga Nord steigt die Anzahl der Absteiger auf maximal vier Vereine.
 Aufstieg in die Bremen-Liga
Aus der Landesliga Bremen steigen der Erst- und Zweitplatzierte auf.

Tabelle 

|}

Kreuztabelle 
Die Kreuztabelle stellt die Ergebnisse aller Spiele dieser Saison dar. Die Heimmannschaft ist in der linken Spalte, die Gastmannschaft in der oberen Zeile aufgelistet.

Torschützenliste

Weblinks 
 Bremen-Liga 2012/13 bei kicker.de

Einzelnachweise 

2012
Bremenliga 2012/13